Neubruch ist ein geographischer Name:

generisch:
 ein Ort der Landgewinnung, siehe dort 
 Neubruch, auch Neubruchzehnt, durch Rodung für den Ackerbau nutzbar gemachtes Land, siehe Zehnt

Orte:
 Neubruch (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Neubruch (Gemeinde Völkermarkt), Ortsteil von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Neubruch (Wetzikon), Ortsteil von Wetzikon, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Neubruch (Niderviller), Ortsteil von Niderviller, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Neubruch, ehemalige Gemeinde im Landkreis Thorn, Regierungsbezirk Marienwerder, Provinz Westpreußen; heute das Dorf Zarośle Cienkie in der Gmina Zławieś Wielka, Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Berg:
 Neubruch (Löwensteiner Berge) (537,4 m), Jurakuppe in den Löwensteiner Bergen bei Nassach, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Steinbrüche:
 Neubruch, Steinbruch in Gloxwald, Gemeinde Waldhausen im Strudengau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Neubruch, Steinbruch Untersberger Marmors, Gemeinde Grödig, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg